Fridhem kan syfta på:

Fridhem, Gävle – en stadsdel i Gävle
Fridhem, Karlshamn – en stadsdel i Karlshamn
Fridhem, Luleå – ett delområde i Luleå
Fridhem, Malmö –  ett delområde inom stadsdelen Västra Innerstaden i Malmö
Fridhem, Ronneby – en stadsdel i Ronneby
Fridhem, Umeå – ett bostadsområde i Umeå
Fridhem, Vibble – ett område i Vibble
Fridhem, Vänersborg – en stadsdel i Vänersborg
Fridhems villastad – ett tidigare namn på en villastad i nuvarande Mälarhöjden
Fridhemsbryggan – en ångbåtsbrygga i Mälarhöjden
Fridhem – en tegelbyggnad vid Fridhemsplan i Stockholm som kallas Tegeltraven
Fridhems folkhögskola – en folkhögskola i Svalöv 
Fridhemsgymnasiet – en gymnasieskola i Umeå
Fridhems församling – en församling i Skara-Barne kontrakt i Skara stift 2002–
Fridhems kyrkogård – en kyrkogård på Hisingen i Göteborg
Göinge Fridhem – en by i Kristianstads kommun, Skåne län
Dalshult och Fridhem – en tidigare småort i Åtvidabergs kommun
Bostadsaktiebolaget Fridhem i Stockholm

Se även
Hos prins Carl och prinsessan Ingeborg på deras sommarställe Fridhem – en svensk dokumentärfilm från 1911
 Fridhems kapell – ett namn på flera kapell i Sverige
 Fridhems kyrka – flera kyrkobyggnader, se Fridhemskyrkan
 Fridhemskyrkan – ett namn på flera kyrkor och församlingar
 Villa Fridhem – ett namn på flera villor i Sverige